

Comuni e frazioni 
 Giovo – comune italiano sparso nella provincia autonoma di Trento.
 Giovo Ligure – frazione di Pontinvrea nella provincia di Savona.

Monti e valichi 
 Colle del Giovo – valico nell'Appennino ligure.
 Foce a Giovo – valico appenninico tra Emilia-Romagna e Toscana, nell'Appennino tosco-emiliano.
 Monte Giovo – vetta dell'Appennino tosco-emiliano nella provincia di Modena
 Passo di Monte Giovo – valico alpino delle Alpi Retiche orientali, in provincia autonoma di Bolzano tra la val Passiria, Merano, San Leonardo in Passiria e valle Isarco.

Pagine correlate 
Castel Giovo